Mladen Bašić (dirigent) (1917. – 2012.), hrvatski pijanist i dirigent
 Mladen Bašić (karikaturist) (1945. – 1997.), hrvatski pravnik i karikaturist